Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Open 13 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl francouzský pár Julien Benneteau a Édouard Roger-Vasselin, který do soutěže nezasáhl pro zranění Benneteaua.

Vítězem čtyřhry se stal druhý nasazený chorvatsko-finský pár Marin Draganja a Henri Kontinen, který ve finále zdolal britskou dvojici Colin Fleming a Jonathan Marray těsným výsledkem 6–4, 3–6 a [10–8]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů.

Nasazení párů 
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (čtvrtfinále, odstoupili)
  '''Marin Draganja /  Henri Kontinen (vítězové)
  Jamie Murray /  John Peers (1. kolo)
  Andre Begemann /  Robin Haase ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Open 13
Tenis ve Francii v roce 2015
ATP World Tour 2015